Nordallianz bezeichnet

 die Nationale Islamische Vereinigte Front zur Rettung Afghanistans, ein gegen die Taliban gerichtetes militärisches Zweckbündnis afghanischer Milizen
 die Bewegung des Nordens, eine gegen die Regierung Nadschibullah gerichtete kurzlebige Koalition afghanischer Warlords
 die Nordallianz (München), ein informeller Zusammenschluss von acht Kommunen in der Metropolregion München
 die Ōuetsu Reppan Dōmei, die Allianz der Shogunatstreuen im Boshin-Krieg in Japan